Кубок валлійської ліги 2016–2017 — 25-й розіграш Кубка валлійської ліги. Титул здобув Нью-Сейнтс, який переміг у фіналі команду з другого за рангом дивізіону Уельсу, Баррі Таун.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 вересня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 жовтня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 жовтня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 листопада 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі